Augusto Magli – calciatore italiano
 Augusto Magli – scultore italiano